Первый парень (фильм, 1958) — художественный фильм режиссёра Сергея Параджанова, снятый на Киностудии им. Довженко в 1958 году.
 Первый парень (фильм, 1986) — кинофильм 1986 года. Режиссёр Аркадий Сиренко.